Беня — известное прозвище олигарха Игоря Коломойского, раньше был похож на льва Бонифация.
 Беня Крик — персонаж «Одесских рассказов» И. Э. Бабеля, полное имя Бенцион.
 Беня и Бен может быть сокращениями от Бенджамин, Бенедикт, Бенедикта, а в последнем сокращении ещё и Рубентий

См. также 
 Бен (имя)
 Бенни
 Бенну
 Бен

Примечания